Capnobotrys är ett släkte av svampar. Capnobotrys ingår i familjen Metacapnodiaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Capnobotrys